Суперкубок Германии по футболу 2015 года — 6 розыгрыш турнира после его восстановления (21 розыгрыш, учитывая официальные и не официальные матчи турнира). Матч состоялся 1 августа между чемпионом Германии «Баварией» и обладателем кубка «Вольфсбургом». Основное время матча завершилось ничьей 1-1. Победа по пенальти со счетом 5-4 досталась «Вольфсбургу».

Матч

Детали

Примечания

Ссылки 

Германия
2015
Спорт в Вольфсбурге
Август 2015 года
События 1 августа
ФК «Вольфсбург»
Матчи ФК «Бавария» Мюнхен
Спорт в Германии в 2015 году